

Persoon
 Antonio de Faria, kolonist van Vietnam
 Bismarck Barreto Faria, voetballer
 Cândido Aragonez de Faria (Faria, 1849-1911), Braziliaans-Frans grafisch ontwerper van onder meer affiches te Parijs
 Reginald Faria, voetballer
 Romário de Souza Faria, voetballer
 Rosa Lobato de Faria, Portugees schrijfster
 José Custódio de Faria of abbé Faria, monnik die pionier was in hypnose

Fictie
 Abbé Faria, personage in de roman De Graaf van Monte Cristo (1844) van Alexandre Dumas

Plaats
 Faria (Portugal)
 Faria Lemos, plaats in Brazilië
 Paulo de Faria, plaats in Brazilië